Castel San Pietro (hispanizado Castillo San Pedro) puede referirse a:

Castel San Pietro, comuna suiza del cantón del Tesino.
Castel San Pietro Romano, comuna italiana de la provincia de Roma.
Castel San Pietro Terme, comuna italiana de la provincia de Bolonia.